Елена Филипповна Бронфин (,  — ) — советский музыковед и педагог, переводчик. Кандидат искусствоведения (1942).

Дочь музыкального критика Филиппа Марковича Бронфина и акушерки Розы Самсоновны Бронфин (в девичестве Бухман, 1876—1969); семья жила на Набережной Фонтанки, № 139. Окончила Ленинградскую консерваторию (1932) по классу фортепиано Надежды Голубовской, затем аспирантуру по музыковедению под руководством А. В. Оссовского (1939). Кандидат искусствоведения, диссертация «Французская опера в России XVIII века» защищена в 1942 году в эвакуации в Ташкенте. Обоим своим учителям в дальнейшем посвятила биографические исследования: «А. В. Оссовский. Очерк жизни и творческой деятельности» (1960) и «Н. И. Голубовская — исполнитель и педагог» (1978), подготовила также сборник избранных статей и воспоминаний Оссовского.

В 1931—1937 гг. работала редактором в Ленинградском Радиокомитете, в 1937—1945 гг. преподавала в музыкальной школе-десятилетке при Ленинградской консерватории, с 1939 г. — в самой консерватории на кафедре истории зарубежной музыки (с 1950 г. доцент). Автор книг «Ян Сибелиус. Очерк жизни и творчества» (1963, в соавторстве с В. Н. Александровой), «Клаудио Монтеверди. Краткий очерк жизни и творчества» (1970), «Джоаккино Россини. Жизнь и творчество в материалах и документах» (1973), учебного пособия «О современной музыкальной критике» (1977). Выступила редактором-составителем книг «Мануэль де Фалья. Статьи о музыке и музыкантах» (1971); «Музыкальная эстетика Франции XIX века» (1974) и др. В 1994 г. опубликован итоговый сборник статей «О музыке и музыкантах».

Скончалась 22 октября 1993 года в Санкт-Петербурге.

Библиография 

 Джоаккино Россини. Избранные письма. Высказывания  / Бронфин, Елена Филипповна, Составитель (Compiler); Гвоздева, Екатерина, Переводчик (Translator); Бронфин, Елена Филипповна, Переводчик (Translator); Левик, Сергей Юрьевич, Переводчик (Translator); Соллертинская, Л. В., Редактор (Editor); Сайбаталов, Хайдар Гузарович, Художник (Artist). - Ленинград : Музыка, 1968. - 231, [1] с.- Указатель имен: с. 213—224.
 Бронфин Е. Ф. О современной музыкальной критике [Текст] : Пособие для семинаров / Е. Бронфин. - Москва : Музыка, 1977. - 320 с.
 Бронфин Е.Ф. Методика курса музыкальной критики / Е. Бронфин. - М. : Музыка, 1988. - 47,[1] с.; 22 см. - (Вопр. истории, теории, методики).; ISBN 5-7140-0059-5
 Бронфин, Е. Ф. О музыке и музыкантах: сборник статей / Е. Бронфин ; авт. предисл.: Э. Барутчева. - Москва: Композитор, 1994.- 246, [2] с.: портр.- ISBN 5-7379-0002-9

Примечания 

Музыковеды СССР
Музыковеды России